

Ospedali 
Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, generalmente chiamato, per brevità, "Ospedale di San Giovanni", complesso ospedaliero di rilievo nazionale, a Roma 
Ospedale San Giovanni Calibita, complesso ospedaliero all'Isola Tiberina a Roma, anche detto "dei Fatebenefratelli".
Ospedale San Giovanni Bosco, principale ospedale della zona nord di Torino.
Ospedale San Giovanni Battista, il più grande ospedale di Torino.

Monumenti 
Ospedale di San Giovanni alla Magione, castello nei pressi di Poggibonsi (SI).
Ospedale di San Giovanni dei Genovesi, una delle chiese di Roma.

Pagine correlate 
 Ospedale di San Giovanni
 Ospedale di San Giovanni di Dio